Андре́й Само́йлов:
 Самойлов, Андрей Васильевич (1790—1871) — русский механик-самоучка, изобретатель морских навигационных приборов, генерал-майор.
 Самойлов, Андрей Григорьевич (1907—2002) — советский физикохимик, член-корреспондент АН СССР и РАН; лауреат Ленинской премии.